Vergnügung(s)steuer ist die Bezeichnung folgender Steuern:
 Vergnügungssteuer, steuerfachsprachlich Vergnügungsteuer (Deutschland), deutsche örtliche Aufwandsteuer
 Vergnügungssteuer (Österreich), in der österreichischen Amtssprache auch Lustbarkeitsabgabe

Siehe auch:
 Billettsteuer (Schweiz)